Los euparkéridos (Euparkeriidae) son una familia de saurópsidos (reptiles) diápsidos arcosauromorfos que vivieron a principios y mediados del período Triásico, entre el Olenekiense y el Anisiense, con fósiles encontrados en lugares tan alejados entre sí como Rusia y Sudáfrica. Los euparkéridos eran pequeños y delgados arcosauromorfos basales, posiblemente bípedos facultativos, es decir podrían andar en sus patas traseras ocasionalmente. El único miembro definitivo de Euparkeriidae es la especie Euparkeria capensis, la cual fue nombrada por Robert Broom a partir de restos hallados en la cuenca de Karoo en Sudáfrica en 1913 y del que se conocen varios esqueletos casi completos. El nombre de la familia fue propuesto por primera vez por el paleontólogo alemán Friedrich von Huene en 1920; Huene clasificó a los euparkéridos como miembros de Pseudosuchia, un nombre tradicional para los parientes de los cocodrilos del Triásico (Pseudosuchia significa "cocodrilos falsos"). Análisis filogenéticos posteriores sitúan a Euparkeriidae como un grupo basal de Archosauriformes, una posición que se halla por fuera de Pseudosuchia y es cercana a los ancestros de tanto los arcosaurios del linaje crocodiliano como los arcosaurios del linaje aviano (los cuales incluyen a los dinosaurios y pterosaurios). Sin embargo, probablemente no son los ancestros directos de los arcosaurios.

Varias otras especies han sido asignadas a la familia, pero varios estudios han sugerido que Euparkeriidae puede no ser realmente una agrupación evolutiva válida o clado. En cambio, la familia podría ser más bien una gradación evolutiva de pequeños arcosauriformes (lo que la haría parafilética) o un grupo de especies que desarrollaron tamaños corporales pequeños como parte de un fenómeno de convergencia evolutiva (lo que la convertiría en polifilética).

Clasificación
Aparte de Euparkeria, el más completo de los posibles euparkéridos es Osmolskina czatkowicensis. Varios cientos de huesos aislados se han encontrado en Polonia, pero estos no mostraban ninguna sinapomorfia o características compartidas con Euparkeria que pudieran sugerir una relación evolutiva cercana. Un análisis filogenético encontró que Osmolskina estaba más distantemente relacionado con Euparkeria de lo que se había sospechado anteriormente. Dorosuchus neoetus, un arcosauriforme ruso conocido principalmente de huesos de la extremidades posteriores, también ha sido propuesto como un posible euparkérido. Otros candidatos a euperkéridos son tres especies de China: Halazhaisuchus qiaoensis, "Turfanosuchus" shageduensis y Wangisuchus tzeyii. Las especies de China y Rusia nunca han sido incluidas juntas en un análisis filogenético. Más aún, sus rasgos anatómicos son pobremente conocidos debido al estado fragmentario de sus restos fósiles. De momento hay poca evidencia para indicar que todas estas especies pertenecen a Euparkeriidae. En cambio, Euparkeriidae podría ser una familia monotípica, es decir con Euparkeria como su único representante.

El estudio de Sookias et al. (2014) analizó a muchas especies que se han considerado como euparkéridos, encontrando que mcughas estarían por fuera del grupo aunque se encontró un leve soporte para una familia monofilética que incluya a "Turfanosuchus" shageduensis, Halazhaisuchus y Euparkeria. Sin embargo, también se determinó que "Turfanosuchus" shageduensis y Wangisuchus serían nomen dubium. El cladograma de ese análisis es mostrado a continuación. Un diagrama de consenso bayesiano resolvió la tricotomía dentro de Euparkeriidae y encontró que Halazhaisuchus y Osmolskina son taxones hermanos. No obstante, otras partes del diagrama de árbol pierden mucha resolución lo cual crea una gran politomía de los grupos mayores situados por encima de Erythrosuchidae.

Referencias

Enlaces externos 
 Euparkeriidae en Palaeos.com

Archosauromorpha